One Thing I Should Have Done (en français « Une chose que j'aurais dû faire ») est la chanson de Yánnis Karayánnis qui représente Chypre au Concours Eurovision de la chanson 2015 à Vienne.

Le , lors de la  demi-finale, elle termine à la  avec 87 points et est qualifiée pour la finale le , au cours de laquelle elle termine à la  avec 11 points.

Notes et références 

Chanson de l'Eurovision de 2015
Chanson représentant Chypre au Concours Eurovision de la chanson